Braun Róbert
 Braun Róbert (1879–1937) szociológus, lexikográfus, falukutató, Braun Éva apja.
 Braun Róbert (1966) marketingstratéga, egyetemi oktató, az Index.hu egyik vezetője